L'anastomose de Riolan ou l'arcade de Riolan - d'après l'anatomiste français Jean Riolan - est une connexion vasculaire inconstante (anastomose) entre l'artère colique moyenne venant de l'artère mésentérique supérieure et l'artère colique gauche qui naît de l'artère mésentérique inférieure. Cependant, d'autres connexions entre l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure sont également appelées « anastomose de Riolan ». À ne pas confondre avec les anastomoses de Drummond (artère marginale de Drummond), qui forment une arcade vasculaire constante à proximité de l'intestin.

Cette connexion est importante lorsque l'une des deux grosses artères intestinales est obstruée, car le flux sanguin peut alors s'effectuer via l'autre artère.

Liens externes 
 Karl Renner, Christoph Ausch, Harald R. Rosen, E. Perik, Gerhard Hochwarter, Rudolf Schiessel, Wilhelm Firbas: Die kollaterale Gefäßversorgung des linken Hemikolons. Historische Beobachtungen und aktuelle klinische Bedeutung. In: Der Chirurg. Bd. 74, Nr. 6, 2003, S. 575–578, .
Friedrich Anderhuber, Franz Pera, Johannes Streicher: Waldeyer – Anatomie des Menschen, 19. Auflage, S. 578

Artère de l'abdomen